

Geografia

Austria 
 St. Gerold – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Osoby 
 Julius Gerold – niemiecki kompozytor
 Sebastian Gerold – niemiecki aktor
 Ulrike Gerold – niemiecka pisarka

 Gerold Späth – szwajcarski pisarz
 Gerold  z Vinzgouw – szwabski margrabia

Inne 
 Gerold – imię męskie

Zobacz też 
 Gerhold